

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Solomon – area non incorporata della Census Area di Nome, Alaska
 Solomon – census-designated place della Contea di Graham, Arizona
 Solomon – città della Contea di Dickinson e della Contea di Saline, Kansas

Musica 
 Solomon (HWV 67) – oratorio di Georg Friedrich Händel

Persone 
 Adam Solomon (1963) – chitarrista e cantante keniota
 Antonia Solomon (1969) – ex cestista neozelandese
 Azinho Solomon (1994) – calciatore sanvincentino, di ruolo difensore
 Carl Solomon (1928-1993) – poeta e scrittore statunitense
 Courtney Solomon (1971) – regista e produttore cinematografico canadese
 Cynthia Solomon (1938) – informatica e pedagogista statunitense
 Dale Solomon (1958) – ex cestista statunitense
 Damano Solomon (1994) – calciatore giamaicano, di ruolo centrocampista 
 Donald Solomon (1989) – calciatore britannico delle Isole Cayman
 Duane Solomon (1984) – ex mezzofondista statunitense
 Ed Solomon (1960) – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Eddie Solomon (1931-2021) – cestista statunitense
 Firew Solomon (1992) – calciatore etiope
 Harold Solomon (1952) – allenatore di tennis ed ex tennista statunitense
 Ikey Solomon (1787-1850) – criminale inglese
 Isaac Israeli ben Solomon anche noto come Isaac Israeli il Vecchio (855-955), filosofo e medico egiziano di cultura ebraica
 Jarrin Solomon (1986) – velocista trinidadiano
 Jerry Solomon (1930-2001) – politico statunitense
 Kenny Solomon (1979) – scacchista sudafricano
 Luna Solomon (1994) – tiratrice a segno eritrea
 Manor Solomon (1999) – calciatore israeliano, di ruolo attaccante
 Maynard Solomon (1930-2020) – musicologo, saggista e produttore discografico statunitense
 Norman Solomon (1933) – rabbino, filosofo e docente britannico
 Or Solomon (1993) – cestista israeliano
 Reanna Solomon (1981-2022) – sollevatrice nauruana 
 Rebecca Solomon (1832-1886) – pittrice, disegnatrice e illustratrice britannica
 Richard Solomon (1992) – cestista statunitense
 Scott Solomon (1988) – giocatore di football americano statunitense 
 Serita Solomon (1990) – ostacolista britannica
 Shalonda Solomon (1985) – velocista statunitense
 Simeon Solomon (1840-1905) – pittore britannico, fratello di Rebecca
 Stacey Solomon (1989) – cantante e personaggio televisivo britannica
 Susan Solomon (1956) – chimica statunitense
 Theophilus Solomon (1996) – calciatore nigeriano, di ruolo attaccante
 Will Solomon (1978) – cestista statunitense

Onomastica 
 Solomon – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Salomone